Das Botswana National Olympic Committee wurde 1978 gegründet und 1980 vom Internationalen Olympischen Komitee aufgenommen.

Medaillenbilanz 
Bislang konnten fünf botswanische Sportler zwei olympische Medaille erringen (1 × Silber, 1 × Bronze).

Medaillengewinner 
 Nijel Amos – Leichtathletik (0-1-0)
 London 2012: Silber, 800 m, Männer
 Isaac Makwala – Leichtathletik (0-0-1)
 Tokio 2020: Bronze, 4 × 400 m, Männer
 Bayapo Ndori – Leichtathletik (0-0-1)
 Tokio 2020: Bronze, 4 × 400 m, Männer
 Zibane Ngozi – Leichtathletik (0-0-1)
 Tokio 2020: Bronze, 4 × 400 m, Männer
 Baboloki Thebe – Leichtathletik (0-0-1)
 Tokio 2020: Bronze, 4 × 400 m, Männer

Weblinks 
 Botswana bei Olympischen Spielen in der Olympedia

!Medaillengewinner
Botswana